Cuidado pode ser:

Cuidados parentais
Cuidado que Mancha
Cuidado Con El Ángel
Cuidado com as gêmeas
Cuidado paliativo
Cuidado! - Álbum do cantor Lobão.

Desambiguação